Гелсингер, Джесси (англ. Jesse Gelsinger; 1981—1999) — первый человек, умерший в клиническом испытании генной терапии.
 Гелсингер, Пэт (англ. Pat Gelsinger; р. 1962) — американский менеджер, гендиректор Intel (с февраля 2021), бывший гендиректор VMware (2012—2021).